Dímun steht für:

 Lítla Dímun, Insel der Färöer
 Stóra Dímun, Insel der Färöer